The Answer Machine? () — восьмой студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

Музыкантам вновь удалось изменить свой стиль, сохраняя при этом его изначальную уникальность. Однако, в сравнении с их предыдущим альбомом Oui Avant-Garde á Chance, они вернулись к более традиционному звучанию. Вокалист Мартин Уолкиер впервые использует весьма широкий голосовой диапазон — от агрессивно-грубоватого «хрипа», характерного для ранних альбомов, до практически «чистого» вокала, характерного для предыдущего релиза.

Список композиций

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass, Guitars (classical, acoustic), Vocals (backing)
 Steve Ramsey — Guitars (lead, acoustic), Vocals (backing)
 George Biddle — Fiddle, Viola, Keyboards, Piano, Hammond Organ, Vocals (backing)
 Martin Walkyier — Vocals
 Paul A.T. Kinson — Drums

Приглашённые музыканты 
 Mitch Oldham — Percussion
 John Leonard — Pipes, Whistles, Accordion, Banjo, Vocals (backing)
 Sasha Jankowic — Spoken Word (intro of track 8)
 Yasmin Krull — Vocals (female) (on track 6)
 Pete Coleman — Flute (on track 8)

Прочие 
 Kevin Ridley — Producer
 Pete «Peewee» Coleman — Engineering, Mixing
 Darren Nash — Engineering (assistant)
 Dave Maughan — Engineering (assistant)
 Doug «James» Cook — Mixing (assistant)
 Duncan Storr — Cover art

Примечания 

Альбомы Skyclad
Альбомы Massacre Records